I liga szkocka w piłce nożnej (1961/1962) – sześćdziesiąty piąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Dundee F.C. Awans uzyskały zespoły Clyde i Queen of the South. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły St. Johnstone i Stirling Albion.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej